Iivo Henrik Niskanen (ur. 12 stycznia 1992 w Oulu) – fiński biegacz narciarski, mistrz olimpijski, mistrz świata, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów oraz mistrz świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Iivo Niskanen pojawił się 7 grudnia 2008 roku w zawodach FIS Race w fińskiej miejscowości Kontiolahti, gdzie zajął 69. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. W styczniu 2010 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten, gdzie był między innymi szósty w sztafecie i siódmy na dystansie 10 km stylem klasycznym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Otepää wspólnie z kolegami z reprezentacji zdobył brązowy medal w sztafecie. Startował także na MŚJ w Erzurum w 2012 roku, zajmując dziewiętnaste miejsce w sprincie i czwarte w biegu na 10 km klasykiem. Ponadto podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Val di Fiemme w 2014 roku zdobył złoty medal na dystansie 15 km techniką klasyczną.

W Pucharze Świata zadebiutował 12 marca 2011 roku w Lahti, gdzie w biegu łączonym na 20 km został zdublowany. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył blisko trzy lata później, 1 lutego 2014 roku w Toblach, gdzie w biegu na 15 km stylem klasycznym był ósmy. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 30 listopada 2014 roku w Ruce, wygrywając rywalizację w biegu na 15 km techniką klasyczną.  zawodach tych wyprzedził Norwega Martina Johnsruda Sundby'ego i swego rodaka - Ville Nousiainena. W klasyfikacji generalnej sezonu 2019/2020 zajął ósme miejsce, a w klasyfikacji dystansów był trzeci. Ponadto w sezonie 2021/2022 zajął trzecie miejsce w klasyfgikacji końcowej Tour de Ski. 

Na igrzyskach olimpijskich w Soczi w 2014 roku w parze z Samim Jauhojärvim wywalczył złoty medal w sprincie drużynowym techniką klasyczną. Był to pierwszy w historii złoty medal olimpijski dla Finlandii w tej konkurencji. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Pjongczangu zwyciężył na dystansie 50 km klasykiem, wyprzedzając Rosjan: Aleksandra Bolszunowa i Andrieja Łarkowa. Blisko kolejnego medalu był w sztafecie, w której Finowie zajęli czwarte miejsce. Podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku wywalczył trzy medale. W biegu łączonym zajął trzecie miejsce, za Bolszunowem i Dienisem Spicowem. Następnie zwyciężył w biegu na 15 km klasykiem, wyprzedzając Bolszunowa i Johannesa Høsflota Klæbo z Norwegii. Ponadto Finowie w składzie: Iivo Niskanen i Joni Mäki zdobyli srebrny medal w sprincie drużynowym stylem klasycznym.

Podczas mistrzostw świata w Lahti w 2017 roku Sami Jauhojärvi i Iivo Niskanen zdobyli brązowy medal w sprincie drużynowym stylem klasycznym. Trzy dni później zdobył też złoty medal w biegu na 15 km klasykiem, wyprzedzając Sundby'ego i Niklasa Dyrhauga. W tej samej konkurencji zajął trzecie miejsce na mistrzostwach świata w Seefeld w 2019 roku. Wyprzedzili go tylko Sundby i Rosjanin Aleksandr Biessmiertnych. Na tej samej imprezie był też czwarty w sztafecie i w biegu łączonym. Z mistrzostw świata w Oberstdorfie w 2021 roku wrócił bez medalu. Zajął szóstą pozycję w sztafecie i dystansie 50 km, trzynasty w biegu łączonym i osiemnasty w biegu na 15 km stylem dowolnym.

Życie osobiste 
7 lipca 2018 poślubił Saanę Kemppainen. Jego starsza siostra, Kerttu Niskanen również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Linki zewnętrzne 

 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Ludzie urodzeni w Oulu
Urodzeni w 1992